A  egy japán amulett, mely összefüggésben áll Takajama várossal, mely Gifu prefektúrában található. A sarubobok piros emberformájú babák, arc nélkül, különböző méretekben készítve. A legtöbb esetben ezeket a nagymamák készítik unokáiknak, és persze a lányaiknak a jó házassághoz, tökéletes gyerekekhez és a jól működő szerelmes kapcsolatokhoz.

Etimológia
A sarubobo általában "majom babának" van fordítva a japán nyelvből. "Saru" az a "majom" japánul, a "bobo" pedig egy takajamai dialektusban használatos kifejezés a "babára".

Különböző okai vannak, miért így hívják ezt a babát. Három kívánsággal van összefüggésben:

 Védelem a rossz dolgokkal szemben.
Az angol "leave" fordítása a "saru", tehát a sarubobo jelenti, hogy a rossz dolgok el fognak hagyni = "saru".

Boldog otthon, jó mérkőzés

Japánul a boldog otthon az "kanai enman", a jó mérkőzés pedig  "ryo-en" (Másik módja a "saru" kiejtésének az "en".)

Egyszerű szülés.

A majmok könnyen szülnek.

A sarubobo arca hagyományosan piros színű, mint a majom babák arca.

Arcnélküliség
A sarubobo babáknak általában nincsenek arcvonásaik. Ennek az oka nem tisztázott, de azért vannak róla elképzelések. Az egyik ilyen elképzelés, hogy a sarubobók használt ruhákból készültek, és nem volt igény az arc kialakítására.

A másik elképzelés szerint nem akartak a sarubobóknak arcot adni, hiszen akkor az az arc nem változna, de úgy vallják, hogy ha a sarubobo tulajdonosa szomorú, akkor a baba is "olyan arcot vág".

Modern sarubobo
Manapság ezek a babák nagyon népszerű ajándéktárgyak Takajamában, és számos különböző színben és formában kaphatóak a szuvenírboltokban. Van Hello Kittyként felöltöztetett sarubobo is.

A különböző színek különböző jelentéssel bírnak, mint;

Kék sarubobo - szerencse a munkában és tanulásban
Rózsaszín sarubobo - szerencse a szerelemben
Zöld sarubobo - szerencse az egészségben
Sárga sarubobo - szerencse pénzügyekben
Fekete sarubobo - balszerencse ellen

Valamint a különböző formának is van másik elnevezése, mint "tobibobo."

Japán kultúra